Волден има више значења:
 Волден (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Волден (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Волден (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси

Особе 
 Рики Волден, британски професионални играч снукера